PAK5 steht für:
 PAK5 (Gen), ein Gen, das für das Protein Serin/Threonin-Proteinkinase PAK 5 codiert
 PAK6 (Gen), ein Gen, das für das Protein Serin/Threonin-Proteinkinase PAK 6 codiert